Keim steht für:
 Embryo, Stadium eines Lebewesens, aus dem sich das erwachsene Lebewesen entwickelt
 Keim (Mathematik), in der Mathematik die Elemente eines Halms einer Garbe
 Keim & Co., ein ehemaliges Spielwaren-Unternehmen aus Nürnberg, das von 1866 bis ca. 1980 Blechspielzeug produzierte
 Krankheitserreger, Bezeichnung aus der Medizin für einen krankheitsverursachenden (pathogenen) Mikroorganismus. Im Zusammenhang mit den Bezeichnungen Keimzahl und Keimgehalt werden auch nicht krankheitsverursachende (apathogene) Mikroorganismen als Keime bezeichnet.
 Kristallisationskeim, in der Chemie und Physik feste Partikel in einer fluiden Phase
 Sämling, sich aus dem Embryo entwickelnde Jungpflanze
 Keim Peak, Berg im Viktorialand, Antarktika
 Keim-Farbe, Synonym für Silikatfarbe

Keim ist der Familienname folgender Personen:
 Adolf Wilhelm Keim (1851–1913), deutscher Erfinder und Unternehmer
 Albert N. Keim (1935–2008), US-amerikanischer Historiker
 Andreas Keim (* 1962), deutscher Fußballspieler
 Anton Maria Keim (1928–2016), deutscher Historiker und Autor
 August Keim (1845–1926), Mitbegründer des Deutschen Flottenvereins sowie Begründer und 1. Vorsitzender des Deutschen Wehrvereins
 Claire Keim (* 1975), französische Filmschauspielerin und Chanson-Sängerin
 Daniel Keim, deutscher Informatiker und Hochschullehrer
 Dominik Keim (* 2001), deutscher Handballspieler
 Eric Keim (* 1981), US-amerikanischer Straßenradrennfahrer
 Franz Keim (1840–1918), österreichischer Schriftsteller
 Franz Keim (Oberamtmann) (1855–1924), badischer Oberamtmann
 Friedrich Keim (1884–1972), deutscher Schriftsteller
 Friedrich Karl Keim (1852–1923), deutscher Lehrer und Ministerialbeamter
 Friedrich Wilhelm Keim (1800–1888), deutscher Generalleutnant und Kommandant von Darmstadt
 Friedel Keim (* 1939), deutscher Musiker
 George May Keim (1805–1861), US-amerikanischer Politiker
 Gottlieb Keim (1783–1868), deutscher Jurist, Mitglied der Frankfurter Nationalversammlung
 Josef Keim (1883–1973), deutscher Gymnasiallehrer und Heimatforscher
 Karl Keim (1899–1988), deutscher kommunistischer Widerstandskämpfer gegen den Nationalsozialismus
 Karl-Dieter Keim (* 1939), deutscher Raumsoziologe und Autor
 Karl Julius Keim (1823–1906), deutscher Dichterarzt in Magdeburg
 Karl Theodor Keim (1815–1878), deutscher evangelischer Theologe
 Lorenz Keim (1969–2012), Südtiroler Geologe
 Philipp Keim (1804–1884), nassauischer Dichter und Zeitungssänger
 Ralph Keim (* 1964), deutscher Autor
 Walter Keim (1911–1981), deutscher Jurist und Makroökonom, Generalsekretär der Kultusministerkonferenz
 Wilhelm Keim (1934–2018), deutscher Chemiker
 Willi Keim (1927–2015), deutscher Fußballspieler
 William High Keim (1813–1862), US-amerikanischer Offizier und Politiker
 Wolfgang Keim (* 1940), deutscher Erziehungswissenschaftler und Hochschullehrer

Siehe auch:

 Kaim (Begriffsklärung)
 Keimling
 Keimung
 Mikroorganismen